Ashton může být:

křestní jméno
 Ashton Carter (1954–2022) – americký demokratický politik a právník
 Ashton Eaton (* 1988) – americký atlet
 Ashton Kutcher (* 1978) – americký herec, scenárista, producent, investor a model

příjmení
 Catherine Ashtonová (* 1956) – britská a evropská politička
 Frederick Ashton (1904–1988) – anglický baletní tanečník
 Gwyn Ashton (* 1961) – velšský bluesrockový kytarista a zpěvák
 Mark Ashton (1960–1987) – britský aktivista za práva gayů
 Tony Ashton (1946–2001) – anglický rockový pianista, klávesista, zpěvák, skladatel a producent

Externí odkazy